Veszedelmes viszonyok (1782), Pierre Choderlos de Laclos regénye
Filmek
 Veszedelmes viszonyok (1959), Roger Vadim filmje
 Veszedelmes viszonyok (1988), Stephen Fears filmje
Televíziós sorozatok
 Veszedelmes viszonyok (2003), francia televíziós minisorozat